Bertrand Gille (1920-1980), un archiviste et historien français ;
 Bertrand Gille (1978-), un joueur français de handball.